Manchester City deltar säsongen 2020/2021 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska Ligacupen. Detta är Pep Guardiolas femte säsong som Manchester City-tränare.

Den 25 april 2021 vann City sin fjärde raka ligacuptitel och åttonde totalt efter man besegrat Tottenham Hotspur med 1–0 på Wembley Stadium.

Den 11 maj 2021 vann City sin tredje Premier League-titel på fyra år efter Manchester United förlorade med 1–2 mot Leicester City.

Spelartrupp

Målvakter
  Scott Carson
  Ederson
  Zack Steffen

Försvarare
  Nathan Aké
  João Cancelo
  Rúben Dias
  Eric García
  Aymeric Laporte
  Benjamin Mendy
  John Stones
  Kyle Walker

Mittfältare
  Kevin De Bruyne
  Fernandinho
  Phil Foden
  İlkay Gündoğan
  Riyad Mahrez
  Rodri
  Bernardo Silva
  Oleksandr Zintjenko

Anfallare
  Sergio Agüero
  Gabriel Jesus
  Raheem Sterling
  Ferran Torres

Premier League

Tabell

Bästa målskyttar
  İlkay Gündoğan 13
  Raheem Sterling 10
  Phil Foden 9
  Gabriel Jesus 9
  Riyad Mahrez 9

Champions League

Gruppspel

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Statistik

Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Referenser

2020/2021
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2020/2021